Ænima – wydany w 1996 album zespołu Tool. Album był poświęcony zmarłemu Billowi Hicksowi.

Lista utworów

Twórcy 
 Danny Carey – perkusja
 Justin Chancellor – gitara basowa
 Maynard James Keenan – wokal
 Adam Jones – gitara
 Bill Hicks – gościnnie wokal wspierający (utwór „Third Eye”)
 David Bottrill – gościnnie instrumenty klawiszowe

Przypisy 

Albumy Toola
Albumy muzyczne wydane w roku 1996
Albumy wyprodukowane przez Davida Bottrilla